Tenisový turnaj Thailand Open 2008 se konal ve dnech 23.–28. září v Bangkoku, Thajsko v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 576,000 dolarů.

Jo-Wilfried Tsonga ve finále porazil Novaka Djokoviće 7–6, 6–4 a získal svůj první titul ve dvouhře na okruzích ATP.

Ve čtyřhře zvítězil česko-indický pár Lukáš Dlouhý a Leander Paes nad americkou dvojicí Scott Lipsky a David Martin 6–4, 7–6.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Thailand Open (ATP)

ATP Tour 2008